MPHOSPH10 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 2-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 681 амінокислот, а молекулярна маса — 78 864.

Кодований геном білок за функціями належить до рибонуклеопротеїнів, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як процесинг рРНК, біогенез рибосом, поліморфізм, ацетиляція. 
Локалізований у ядрі, хромосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Некатегоризовані білки